Michail Vladimirovič Ivanov (1930) – biologo russo
 Michail Vladimirovič Ivanov (1958) – pallanuotista sovietico

Pagine correlate 
Michail Ivanov